Renton – città della Contea di King, Washington
 Renton – paese del Dunbartonshire Occidentale, Scozia
 Renton – località dell'Ontario, Canada